Ламм — фамилия.

Известные носители 
 Ламм, Йосеф-Михаэль (1899—1976) — израильский юрист, судья, политик.
 Ламм, Леонид Израилевич (1928—2017) — советский и американский художник.
 Ламм, Павел Александрович (1882—1951) — пианист, музыковед, текстолог, педагог, доктор искусствоведения.
 Ламм, Роберт (род. 1944) — американский музыкант, автор песен, один из основателей рок-группы Chicago.
 Ламм, Уно (1904—1989) — шведский электротехник и изобретатель, которого иногда называют «отцом высоковольтной линии постоянного тока».
 Ламм, Ингер-Лена (род. 1942) — первая в Швеции женщина, получившая военное образование.

Составная фамилия 
 Левкова-Ламм, Инесса Ефимовна — советский и американский искусствовед, художественный критик.